Хоминцы — название населённых пунктов на Украине:

 Хоминцы — село в Роменском районе Сумской области.
 Хоминцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.